Живее всех живых может означать:

 «Живее всех живых» — крылатое выражение, впервые было использовано Владимиром Маяковским в поэме Владимир Ильич Ленин («Ленин и теперь живее всех живых»).

Музыка:
 «Живее всех живых» — концертный альбом 1995 года группы «Воскресение».
 «Живее всех живых» — концертный альбом 2016 года Васи Обломова.

Кино:
 «Осама: Живее всех живых» () — фильм ужасов 2012 года режиссёра Джона Лойда.